Калакан — правый приток реки Витим.
 Калакан — правая составляющая реки Каларский Калакан, впадающей в Калар.
 Калакан — бывший населённый пункт Забайкальского края России.
 Калакан — район провинции Кабул на востоке Афганистана.
 Калакан — населённый пункт в провинции Кабул на востоке Афганистана.